Caracal — um felino
Caracal (Roménia) — uma localidade da Romênia
Caracal F — uma pistola

Desambiguação